Killer of Giants es una canción de Heavy Metal del cantante Ozzy Osbourne, perteneciente a su álbum The Ultimate Sin, lanzado en 1986, la canción dura cinco minutos y diecisiete segundos, la introducción consiste en una serie de arpegios llevados a cabo por el guitarrista Jake E. Lee, los instrumentos en esta canción están afinados en Mi bemol o Re sostenido (D#G#C#F#A#D#), es decir, un semitono abajo de la  afinación "standard" (EADGBE), la canción esta en la tonalidad de Mi bemol menor

La canción habla sobre la guerra y de cómo esta puede acabar con la humanidad.
 Ozzy Osbourne - Voz
 Jake E. Lee - Guitarras
 Bob Daisley - Bajo
 Randy Castillo - Batería

Referencias 

Canciones de Ozzy Osbourne
Álbumes en inglés